6-й окремий стрілецький батальйон (6 ОСБ) — регулярний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ створений 2022 році.

Історія 
У березні 2022 року в м. Запоріжжя сформований 6 ОСБ більшість його складу становлять запоріжці, але є і представники інших областей та тимчасово окупованих територій. Близько 30 % новобранців мали бойовий досвід.

Див. також 
 Механізовані війська України
 ОК Захід

Примітки

Джерела 
 6-й стрілецький батальйон знищив дві ворожі БМП з піхотою// Центр-ТБ, 7 грудня 2022 року, Процитовано 22 грудня 2022 року

Посилання 
 6-й стрілецький батальйон знищив дві ворожі БМП з піхотою// Антикор, 6 грудня 2022 року, Процитовано 13 грудня 2022 року

Корпус резерву (Україна)
Батальйони України
Військові формування, засновані 2022